gemeenten in Frankrijk:
 Nay (Manche)
 Nay (Pyrénées-Atlantiques)
 een oosterse fluit, zie ney (muziekinstrument)